П'єтрень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Делень.
 П'єтрень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Костешть.